«Сила веры» (англ. Leap of Faith — Прыжок веры (дословное название) — американский кинофильм 1992 года, трагикомедия, режиссёр Ричард Пирс. В главных ролях Стив Мартин, Дебра Уингер, Лолита Давидович, Лиам Нисон и Лукас Хаас.

Сюжет 
Джонас Найтингейл — проповедник-мошенник, который со свитой помощников колесит по стране, устраивая «религиозные» шоу. При помощи трюков и фокусов он вытягивает деньги у доверчивой публики. В маленьком американском городке Растуотере грузовик команды Найтингейла сломался и, ожидая ремонта, он устроил очередное представление.

Местный шериф Уилл Браверман подозревает, что перед ним проходимец, и собирается вывести Джонаса на чистую воду. Между тем для жителя городка, мальчика инвалида Бойда, выступление Найтингейла — последняя надежда на выздоровление. То, что произошло в Растуотере, пробуждает в циничном дельце Найтингейле последние остатки совести. Он начинает понимать, что такое настоящая вера…

В ролях 
 Стив Мартин — Йонас Найтингейл
 Дебра Уингер — Джейн Ларсон
 Альбертина Уолкер — Люсиль
 Лолита Давидович — Марва
 Лиам Нисон— шериф Уилл Браверманн
 Лукас Хаас — Бойд
 Мит Лоуф — Хувер
 Филип Сеймур Хоффман — Мэтт

Ссылки 
 Рецензия на фильм Роджера Эберта
 Фильм на сайте ВидеоГид.ру
 «Сила веры» в каталоге «Премьер Видео Фильм»

Кинокомедии США
Фильмы о христианстве
Кинокомедии 1992 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года